Guatavita (općina), općina u Kolumbiji
 Guatavita (jezero), jezero u Kolumbiji